Czarny Filar – filar w grani Łomnicy w słowackich Tatrach Wysokich
 Czarny Filar – filar na południowej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w słowackich Tatrach Wysokich